Scandal Sheet (1931), een film van John Cromwell
Scandal Sheet (1939), een film van Nick Grinde
Scandal Sheet (1952), een film van Phil Karlson
Scandal Sheet (1985), een film van David Lowell Rich